Wiedoeft ist der Familienname folgender Personen:

 Herb Wiedoeft († 1928), US-amerikanischer Jazz-Trompeter und Bandleader
 Rudy Wiedoeft (1893–1940), US-amerikanischer Saxophonist